Assassin's Creed (computerspelserie), een serie computerspellen
 Assassin's Creed (computerspel), het eerste deel uit die serie
 Assassin's Creed (boekenserie), een serie boeken gebaseerd op de gelijknamige computerspelserie
 Assassin's Creed (film), een film gebaseerd op de gelijknamige computerspelserie